Зеленовка — упразднённое в 1998 году село в Переволоцком районе Оренбургской области России. Входило в состав Преторийского сельсовета. Ныне урочище; сохранилось кладбище

Географическое положение 
Располагалось в 7,7 км к югу от села Претория.

История 
Немецкое меннонитское село Зелёное основано в 1897 году переселенцами из молочанских колоний. Меннитские общины Карагуй и Николаевка. До революции входило в состав Кипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии. После в составе Покровского, Кичкасского немецкого и Новосергиевского районов. В 1935 году образован колхоз им. Р. Люксембург, с 1950 года отделение колхоза им. К.Маркса.

Упразднена Постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 23 января 1998 года № 230/40-ПЗС

Население 
В Зеленовке жили российские немцы. Динамика населения.:

Инфраструктура 
Было развито личное и коллективное сельское хозяйство.

Транспорт 
Урочище доступно по автодороге Переволоцкий — Кичкас.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Переволоцкого района
Места поселения российских немцев в Оренбургской области
населённые пункты, упразднённые в 1998 году